Roger Deago (Roger I. Villarreal Deago, * 21. června 1977, Monagrillo, Panama), je panamský baseballista, který v letech 1997–1998 hrál Českou baseballovou extraligu za Techniku Brno.

V roce 2002 podepsal smlouvu se San Diego Padres a o rok později si ve dvou zápasech slavnou Major League Baseball zahrál. Premiérově v MLB nadhazoval 10. května 2003 proti New York Mets. Mets nakonec vyhráli 4:2 v 10. směně. V druhém zápase si zahrál 15. května 2003 proti Atlanta Braves. V MLB se neprosadil a od roku 2003 hraje v nižších profesionálních soutěžích – Minor League Baseball (úroveň AA a AAA). V roce 2006 reprezentoval Panamu na World Baseball Classic. V roce 2008 podepsal smlouvu s organizací Tampa Bay Rays

Baseballová kariéra

Nadhazovačská statistika

Ocenění v České baseballové extralize 
 Nejlepší nadhazovač: 1997, 1998
 Nejlepší pálkař: 1998

Odkazy

Publikace 
 Ročenky Český baseball, 1997 - 1998, Česká baseballová asociace

Reference

Externí odkazy 
 hráčská statistika 2003 - 2008

Panamští baseballisté
Hráči San Diego Padres
Narození v roce 1977
Žijící lidé
Muži
Narození v Panamě